Příjmení Živković nosí více významných osobností:

 Aleksandar Živković (* 1977) – bývalý srbský fotbalista
 Marko Živković (1994) (* 1994) – srbský fotbalový obránce
 Petar Živković (1879–1947) – srbský generál a první jugoslávský premiér

Externí odkazy